Serè o mestral, vent de component nord-oest
 Serè d'Antinòupolis, matemàtic grec del segle IV dC
 Eli Serè, gramàtic grec
 Quint Sammònic Serè, erudit romà del segle III
 Aule Septimi Serè, poeta líric romà
 Vibi Serè, governador de la Hispània Ulterior